Zuraw oder Żuraw ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Żuraw (* 1972), polnischer Fußballspieler
 Natascha Zuraw (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin

Żuraw (polnisch für Kranich) bezeichnet ferner:

 IS-C Żuraw II, polnisches Segelflugzeug als Weiterentwicklung von DFS Kranich
 ORP Żuraw (Schiff, 1938), polnisches Minensuchboot bzw. Vermessungsschiff
 Żuraw, Ortschaft in der Gemeinde Janów, Powiat Częstochowski, Polen
 Żuraw, Ortschaft in der Gemeinde Brąszewice, Powiat Sieradzki, Polen